

Тужина — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.
 Тужина — потік, права притока Нітри.